«Hello» — перший сингл третього студійного альбому британської соул-співачки Адель — «25». Сингл вийшов 23 жовтня 2015.

Список композицій 
Цифрове завантаження
 "Hello" – 4:55

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні Адель
Сингли 2015
Пісні 2015
Пісні, написані Адель
Англомовні пісні
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Сингли, які очолювали UK Singles Chart